Гранжан () может означать:

Топоним 
 Гранжан — коммуна во Франции (регион Пуату — Шаранта).

Персоналии 
 Гранжан, Мишель (1931—2010) — швейцарский фигурист, вице-чемпион мира и чемпион Европы—1954; выступающий в парах с сестрой С. Гранжан.
 Гранжан, Николай (род. 1973) — датский певец, автор песен и продюсер.
 Гранжан, Оливье (род. 1957) — швейцарский телеведущий, известный как рефери телешоу «Большие гонки».
 Гранжан, Рене (1872—?) — французский футболист, вице-чемпион летних Олимпийских игр—1900.
 Гранжан, Сильвия (род. 1934) — швейцарская фигуристка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы—1954; выступала в паре с братом М. Гранжаном.
 Гранжан, Луи Станислас Франсуа (1777—1821) — французский полковник.
 Гранжан, Шарль Луи Дьёдонне (1768—1828) — французский генерал.